Losavio ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Losavio (* ≈1995), italienischer Jazzmusiker
 Giovanni Losavio (1872–1952), italienischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Francesco Lo Savio